Fejes káposzta
 Vadkáposzta (Brassica oleracea) zöldségféle